Alachua kan avse

 Alachua (djur) – ett släkte insekter
 Alachua, Florida –en stad i Alachia County, Florida

Se även
 Alachua County – ett county i Florida